Der Helvetia-Cup 1977 im Badminton fand in Leningrad statt. Es war die 13. Auflage dieser Veranstaltung und die einzige Veranstaltung des Cups, an der die DDR teilnahm.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1977
Badmintonwettbewerb in Sankt Petersburg
Badmintonwettbewerb in der Sowjetunion
Badminton 1977